Liszt-Haus (Raiding), museum, het geboortehuis van de componist Franz Liszt in Raiding, Oostenrijk
 Liszt-Haus (Weimar), museum, het overlijdenshuis van de componist Franz Liszt in Weimar, Duitsland